Estatua de Joaquín Loriga är ett monument i Spanien.   Det ligger i provinsen Provincia de Pontevedra och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Estatua de Joaquín Loriga ligger  meter över havet.

Terrängen runt Estatua de Joaquín Loriga är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Estatua de Joaquín Loriga. Runt Estatua de Joaquín Loriga är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lalín,  km söder om Estatua de Joaquín Loriga. Omgivningarna runt Estatua de Joaquín Loriga är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Galicien